Præsten i Vejlby kan hentyde til flere artikler:
 Præsten i Vejlbye – Novelle af Steen Steensen Blicher.
 Præsten i Vejlby (film fra 1922) – Stumfilm af August Blom fra 1922.
 Præsten i Vejlby (film fra 1931) – Film af George Schnéevoigt fra 1931.
 Præsten i Vejlby (film fra 1972) – Film af Claus Ørsted fra 1972.